Бахматов, Анатолий Андреевич — краевед, автор книг по истории Юрлинского района. 
 Бахматов, Иван Яковлевич — русский художник рубежа XVII—XVIII веков.

См. также 
 Бахматово